Superlópez – fumetto satirico creato dal fumettista spagnolo Jan
 Superlópez – film del 2018
 Superlópez – cortometraggio del 2003